Beccari ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Beccari (* 1978), italienischer Schwimmer
 Bartolomeo Beccari (1682–1766), italienischer Chemiker und Entdecker von Gluten in Weizenmehl
 Luca Beccari (* 1974), Politiker aus San Marino
 Odoardo Beccari (1843–1920), italienischer Reisender und Botaniker
 Simon Beccari (* 1998), italienischer Fußballspieler